Událost je děj ohraničený v čase. Dále může označovat:
 Událost (teorie relativity) – v teorii relativity bod časoprostoru
 Událost (seriál) – americký sci-fi seriál
 Pojistná událost
 Právní událost  – nastalá změna skutečnosti s právními dopady, ovlivňující např. VOS
 Virtuální událost

Související články 
 Událostmi řízená architektura
 Událostmi řízené programování

Externí odkazy